Henryk Iwański - bohater powstania w getcie warszawskim
 Janusz "Yanina" Iwański - muzyk
 Maciej Iwański (ujednoznacznienie)
 Stanisław Iwański – lekkoatleta, piłkarz
 Stanisław Iwański – aktor
 Zbigniew Iwański